O  Serra é um bairro nobre de classe média e classe média alta da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Seu nome deriva do Córrego da Serra, com nascente no atual Parque das Mangabeiras, e atualmente canalizado. 

Pode-se dizer que a região da Serra foi a porta de entrada da cidade que hoje conhecemos como Belo Horizonte. A ocupação do bairro estava prevista no plano original de Aarão Reis. O local seria destinado a chácaras, o que foi a ocupação principal até a década de 1920. A maior ocupação do bairro teve como impulso a construção do Colégio Sagrado Coração de Maria, inaugurado em 1930 com o nome Sacré Coeur de Marie.

Outras importantes referências foram a criação do Olympico Club, em 1948, e do Minas II, na década de 1980.

As partes junto ao Mangabeiras, avenida Afonso Pena e avenida do Contorno são consideradas de classe alta, com maior presença de prédios de alto padrão, colégios particulares e comércio mais sofisticado. Já a parte mais próxima ao Aglomerado da Serra segue um padrão mais simples, de classe média, com ocupação quase exclusivamente residencial. Ainda assim, parte dessa região foi incluída como Área de Diretrizes Especiais na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte, com limites altimétricos para preservar a bela vista da Serra do Curral.  

O bairro da Serra é uma região de contrastes em Belo Horizonte. Abriga empresas de grande porte, prédios e casas de alto padrão, excelentes escolas, possui dois dos melhores clubes da cidade, mas também é limítrofe à a maior favela da cidade, conhecida como aglomerado da Serra, formada por seis comunidades.

Uma curiosidade: no Aglomerado da Serra encontramos uma das rádios comunitárias mais antigas do Brasil a Rádio Favela, criada em 1981 e reconhecida hoje com uma das iniciativas mais importantes para que a sociedade do “asfalto” pudesse receber informações que vão além das páginas policiais dos jornais.

Como não poderia deixar de ser, a fé do povo mineiro representada fortemente no bairro da Serra, em 1936, foi fundada a Paróquia Santana, além da Paróquia São João Evangelista. Em 1961 a Igreja Evangélica da Confissão Luterana.

Ligações externas 
 
 
 
 

Bairros de Belo Horizonte